

Automobili
 SS2 – autovettura prodotta dalla SS Cars Ltd, in seguito divenuta Jaguar.

Codici 
 SS-2 – nome in codice NATO di SS-2 Sibling, missile sovietico R-2

Informatica 
 SS2 – carattere di controllo Single-Shift 2

Trasporti 
 SS 2 – strada statale 2 Via Cassia (Italia)
 Strada statale 2 – strada statale polacca